Ю́хани Хе́йнонен (; ) — финский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Финляндии участник четырёх  (лучший результат — пятое место в ) и девяти  (лучший результат — седьмое место в  и ). Восьмикратный . В составе мужской сборной ветеранов Финляндии участник четырёх  (лучший результат — шестое место в ), четырёхкратный .

Достижения 
 : золото (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1995).
 : золото (2008, 2009, 2011, 2018), серебро (1999, 2003, 2020), бронза (2005, 2010, 2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Jussi Heinonen — jussiupn.kapsi.fi
 Curling — jussiupn.kapsi.fi
 Kiiskisen sisarukset aloittavat MM-urakan Mixed Doubles -curlingissa, Kauste kipparoi senioreja | Curling.fi
 Curling Finland — Facebook
 Seniori-MM - Joensuun Curling ry
 Hyvinkääläinen 50-vuotias monilajiharrastaja löysi uuden lajin ja voitti kuurojen EM-hopeaa | Urheilu | Aamuposti

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Финляндии